Лубільє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на південний захід від Парижа, 70 км на південний захід від Пуатьє, 45 км на південний схід від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 175 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 386,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Лубільє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лубільє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр